Ira peut désigner :
Ira, une commune du département de Djibasso au Burkina Faso.
Ira, une commune du département de Barani au Burkina Faso.
Ira, une ville du comté de Cayuga dans l'État de New York aux États-Unis.
Ira, une ville dans l'État du Vermont aux États-Unis.
'Ira, un village de Syrie
Les IRA, cinq instituts de formation initiale et continue de la fonction publique de l'État en France

Pour le sigle ou les acronymes voir : 

Homonymie de toponyme